Sankt Nikolai oder St. Nikolai steht für:
 Orte in Österreich:
 Sankt Nikolai ob Draßling, Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Sankt Nikolai im Sausal, Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Sankt Nikolai im Sölktal, Gemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark
 St. Nikolai (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Sankt Nikolai (Gemeinde Krems in Kärnten), Katastralgemeinde von Krems in Kärnten
 St. Nikolai (Gemeinde Keutschach am See), Katastralgemeinde in Kärnten
 St. Nikolai (Gemeinde Ruden), slowenisch Šmiklavž, Ortschaft der Gemeinde Ruden, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Ort in Deutschland:
 St. Nikolai zu Bauer, Ortsteil der Gemeinde Zemitz in Wehrland, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Ort in Slowenien:
 Miklavž pri Ormožu, deutsch St. Nikolai, in der Gemeinde Ormož (Friedau)

Schiffe:
St. Nikolai, Beiname des Botik von Peter dem Großen
sowie:
 zahlreiche Kirchen und Kapellen des Heiligen Nikolaus von Myra, siehe Liste von Nikolaikirchen
 zahlreiche Klöster, siehe Nikolaikloster

Siehe auch:
 Sankt Nikolaj Sogn